Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі.

Кетцер і Горрочатегі виграли титул, перемігши у фіналі пару Габріела Сабатіні і Лариса Савченко з рахунком 4–6, 7–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 WTA German Open 1995 Doubles Draw

WTA German Open
Тур WTA 1995